La sigla o abreviación BMP pueden referirse a:

 Medicina: Proteínas morfogénicas óseas (Bone Morphogenetic Proteins o BMPs).
 Informática: (Bits Maps Protocole) Extensión del tipo de archivo de mapa de bits de Windows (Windows bitmap).
 Boyevaya Mashina Pekhoty, en ruso, Vehículo de Combate de Infantería. Una serie de vehículos de combate de diseño soviético, que se inició con el BMP-1.